Распредели́тель — многозначный термин:

 Гидравлический распределитель — устройство для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия.
 Прерыватель-распределитель зажигания — механизм, определяющий момент формирования высоковольтных импульсов в системе зажигания.
 Распределитель памяти в языке программирования C++ — специализированный класс, реализующий и инкапсулирующий малозначимые детали управления памятью.
 Спецраспределитель (распределитель) — специальное учреждение, предназначенное для обеспечения материальными ценностями советской номенклатуры.